FdV – Federazione dei Verdi
FDV – Fondazione Giuseppe Di Vittorio intestata a Giuseppe Di Vittorio
FDV – Fedevolley Vercelli